Álvaro Noboa – politico e imprenditore ecuadoriano
 Christian Noboa – calciatore ecuadoriano, centrocampista
 Diego Noboa – politico ecuadoriano, presidente dell'Ecuador nel 1851
 Gustavo Noboa – politico ecuadoriano, presidente dell'Ecuador dal 2000 al 2003
 Luis Noboa Naranjo – imprenditore ecuadoriano